Ю́лия Серге́евна Ле́скина (родилась 9 февраля 1991 в Первоуральске) — российская хоккеистка, вратарь ХК «Агидель» и сборной России.

Биография 
Первый тренер — Владимир Копытов. Текущий тренер — Ирина Вотинцева. В возрасте 14 лет Юлия поступила в училище Олимпийского резерва Екатеринбурга, выступала с тех пор за команду «Спартак-Меркурий». В 2015 году перешла в уфимскую «Агидель». С 15 лет играет за молодёжную сборную России, с 19 лет вызывается в основную сборную России. На чемпионате мира 2013 года она была третьим вратарём, сыграв один период в матче с Канадой, и завоевала бронзовую медаль. Чемпионка зимней Универсиады-2015.

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте Федерации хоккея России
 Профиль на сайте Команда.рф
 Профиль на сайте Komanda2014.com
 Профиль на сайте Sportbox.ru
 Люди города: Юлия Лескина — вратарь олимпийской сборной России по хоккею

Хоккеистки России
Игроки женской сборной России по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Хоккейные вратари